Lebbin bezeichnet:

Orte
 Lebbin (Groß Teetzleben), Ortsteil der Gemeinde Groß Teetzleben im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Lebbin (Neuenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen (Rügen) im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Lebbin (Spreenhagen), Ortsteil der Gemeinde Spreenhagen im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Lebbin, ehemals im Landkreis Greifenberg, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Lubin (Gryfice)
 Lebbin, ehemals im Landkreis Usedom-Wollin, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Lubin (Insel Wolin)

Halbinsel
 Lebbin (Halbinsel), eine Halbinsel auf Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Personen
 Helene von Lebbin (1849–1915), deutsche Salonière
 Karl von Lebbin (1794–1855), preußischer Generalmajor

Siehe auch
 Göhren-Lebbin